Pierre de Montesquiou peut désigner : 
 Pierre de Montesquiou (1909-1976), homme politique français ;
 Pierre de Montesquiou d'Artagnan (1640-1725), militaire français ;
 Pierre de Montesquiou-Fezensac (1764-1834), militaire et homme politique français ;
 Anne-Pierre de Montesquiou-Fézensac (1739-1798), militaire et homme politique français.

Articles connexes 
 
 Maison de Montesquiou